Comparatore – strumento di misura utilizzato per misure di spostamento lineare.

Nell'elettrotecnica 
 Comparatore digitale – strumento atto a confrontare due numeri o parole digitali, ovvero una tensione fissa e una variabile.
 Comparatore di soglia – generatore di tensione continua a onda quadra, atto a segnalare in uscita la differenza tra due tensioni in ingresso. 
 Comparatore di fase – generatore di segnale voltaico, la cui tensione in uscita è pari (o proporzionale) alla differenza di fase tra i due segnali di ingresso
 Comparatore di fase e frequenza – circuito sequenziale asincrono, atto a segnalare in uscita la differenza di fase (in modulo e segno) fra due segnali in ingresso

Nell'informatica 
 Comparatore di prezzi e tariffe – servizio web in grado indicizzare, confrontare ed eventualmente scegliere la migliore offerta di un certo prodotto/servizio,  in termini di costi-benefici 
 Comparatore di assicurazioni – sito web in grado di confrontare prezzi, premi, costi e/o garanzie contrattuali previsti da specifiche polizze assicurative di due o più compagnie.